Liješće est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Liješće, un village situé dans la municipalité de Brod et dans la République serbe de Bosnie ;
Liješće, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Liješće, un village situé dans la municipalité d'Ozalj, comitat de Karlovac.